personnes
 François Joseph Girot, un peintre français (1873-1916);
 Girot de Langlade, une famille française;
 Girot-Pouzol, une famille française;
 Jean-Claude et Alain Girot, champions de sport de combat;
 Christophe Girot, un architecte du jardin ().
divers
 Girot, une préparation culinaire traditionnelle de Limoges;
 lac Girot situé sur le territoire de Baie-de-la-Bouteille, Québec.

Homonymie de patronyme